Хмелевский — посёлок в Саратовской области России. С 1 января 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Недалеко от Хмелёвки с XIX века в широкой долине, склоны которой покрыты лесным массивом образовалась Малая Хмелёвка. В 1895 году здесь числилось 184 человека. В 1929 году из Малой Хмелёвки образовался совхоз Хмелёвский, как подсобное хозяйство Управления Рязано-Уральской железной дороги, для снабжения продовольствием рабочих и служащих железной дороги. В живописном месте расположен пруд.

С начала возникновения основным направлением деятельности хозяйства было овощеводство, садоводство, полеводство, животноводство. Сюда переместился центр хозяйственной и культурной жизни. Несколько раз передавался совхоз от одного собственника другому, но направление деятельности не изменились. С 1948 года в хозяйстве возделывали виноградники, которые вымерзли в морозную зиму 1969 года. Были в хозяйстве своя начальная школа, детский сад, ясли, баня, клуб, столовая.

В годы Великой Отечественной войны 24 жителя посёлка Хмелёвский не вернулись с фронта. 

В 1984 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Хмелёвский» переименован в Хмелевский.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен на юге Саратовского района. Расстояние до административного центра села Багаевка - 5 км, до областного центра составляет 24 км. С областным центром Хмелевский связан автодорогой с твёрдым покрытием, есть регулярное автобусное сообщение.
Климат
Климат в посёлке умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Хмелевском — 6,4 °C. Среднегодовая норма осадков — 424 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 23 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, в среднем 43 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке Хмелевский четыре улицы: Горная, Молодёжная, Новая, Центральная. К населённому пункту относятся территории трёх садовых некоммерческих товариществ: Медик, Энергетик-2, Яблонька.

Население

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство, действовала центральная усадьба совхоза «Хмелевский». В настоящее время на территории посёлка осуществляет свою деятельность:
 дом досуга, 
 библиотека, книжный фонд которой составляет 6717 экземпляров, оформлена подписка на 19 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 500 человек. Работает клуб по интересам «Почемучка».

Работают предприятия розничной торговли, почтовое отделение.

Транспорт 
Проходит автотрасса 63К-00779.

Из Саратова (стадион «Волга») до пос. Красный Текстильщик ходит автобус 226 с остановкой в посёлке Хмелевский.

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки  
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Багаевского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района